Jerzy Maurycy Modlinger (1900-1983), prokurator, podpułkownik LWP
 Jerzy Bernard Modlinger (1952-), dziennikarz